est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide malonique, numéro CAS 
 acide hydroxypyruvique, numéro CAS